«Вольный стрелок» () — романтическая опера (и наиболее известное произведение) Карла Марии фон Вебера, написанная на либретто Иоганна Фридриха Кинда по одноименной новелле Иоганна Августа Апеля и Фридриха Лауна. Считается одной из вершин немецкого романтизма и первой немецкой национальной оперой.

Основана на немецкой легенде о "вольных" пулях, то есть заколдованных, траектория полета которых подчиняется не законам баллистики, а воле самого стрелка, который покупает их у дьявола в обмен на душу. При этом платой за душу служат 7 волшебных пуль, для первых шести стрелок волен выбрать цель, а последней распоряжается сам дьявол. 

Премьера состоялась 18 июня 1821 года в Берлинском драматическом театре, под управлением автора. Далее последовали постановки в Карлсруэ, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне (1821), под управлением автора — в Дрездене (1822) и в Капецбурге (1823) , затем опера обошла сцены всей Европы. В России она была впервые исполнена в 1823 г. артистами немецкой труппы; на русской сцене — 12 мая 1824 года в Петербурге под управлением К. Кавоса. С конца 1820-х годов партию Каспара исполнял В. Самойлов, а с 1830-х гг. — О. Петров.

Действующие лица 
 Граф Оттокар (баритон)
 Куно, графский лесничий (бас)
 Агата, его дочь (сопрано)
 Анхен, её подруга (сопрано)
 Каспар, егерь (бас)
 Макс, егерь (тенор)
 Пустынник (бас)
 Килиан (баритон)
 Самьель, дикий («черный») охотник (разговорная роль)
 крестьяне, охотники, девушки, музыканты, духи и призраки.

Постановки оперы 

Мировая премьера «Вольного стрелка» состоялась 18 июня 1821 года в Берлинском драматическом театре. Дирижировал сам композитор. Опера имела огромный успех и в дальнейшем выдержала десятки постановок в разных странах.

В России опера впервые была показана 12 мая 1824 года в Большом театре Санкт-Петербурга с декорациями К. Ф. Сабата. Дирижёром выступил Катерино Кавос. Первыми исполнителями партий были Алексей Ефремов (Куно), Александра Иванова (Агата), Елизавета Рыкалова-Марсель (Аннхен), Павел Толчёнов (Каспар), Григорий Климовский (Макс), Василий Шемаев (Оттокар), Кузьма Баранов (Самиэль).

27 ноября 1901 года состоялась премьера оперы в Мариинском театре в постановке Осипа Палечека (декорации П. Б. Ламбина, А. А. Кваппа, Юргенса, Яковлева). Дирижировал Эдуард Направник. В премьерном спектакле участвовали Владимир Майборода (Куно), Аделаида Больская (Агата), Софья Гладкая (Аннхен), Александр Антоновский (Каспар), Иван Ершов (Макс), Александр Смирнов (Оттокар), Константин Серебряков (Самиэль).

В начале 2000-х гг. опера поставлена в Саратовском театре оперы и балета им. Н.Г. Чернышевского. Постановка решена в духе эстетики нацистской Германии. Опера открывается сценой расстрела балерин.

Примечания

Литература 
 Werner Abegg: Carl Maria von Weber : Der Freischütz. Romantische Oper — Finstere Mächte — Bühnenwirkung. Wißner, Augsburg 2005, ISBN 3-89639-368-5
 Der Freischütz. Texte, Materialien, Kommentare. Mit einem Essay von Karl Dietrich Gräwe. rororo Opernbuch 7328. Reinbek bei Hamburg, 1981. ISBN 3-499-17328-X
 Der Freischütz von Michael Leinert. In: Carl Maria von Weber , Rowohlt Monografien rm 50268; Reinbek b.Hamburg 2003; 5.Aufl., S. 82 — 10. ISBN 3-499-50268-2
 Abermals vom Freischützen — Der Münchner Freischütz von 1812; Regensburg 1959.
 Zum Libretto des Freischütz von Carl Dahlhaus. In: Neue Zeitschrift für Musik, Heft 5; Mainz 1972.
 Bilderwelt des Freischütz. In: Theodor W. Adorno Moment musicaux (edition suhrkamp 54); Frankfurt a.M. 1964.
В. Галацкая, Музыкальная литература зарубежных стран, выпуск третий.

Ссылки 
 Полное либретто оперы 
 Карл Мария фон Вебер «Вольный стрелок» (опера в концертном исполнении). Трансляция из Большого зала Санкт-Петербургской Филармонии им. Д. Д. Шостаковича. Искусство ТВ, 2012

Оперы по алфавиту
Оперы Карла Марии фон Вебера
Оперы на немецком языке
Оперы 1821 года